Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 – czternasta edcyja tego cyklu rozpoczęła się 15 grudnia konkursami w Notodden, a swój finał miała w niemieckim Brotterode w dniach 16-17 lutego.

Tytułu z poprzedniego sezonu broniła Francuzka Joséphine Pagnier, która wygrała klasyfikacje generalną w sezonie 2016/2017 jak i obydwa zawody wchodzące w skład cyklu, lecz w ostatecznie sklasyfikowana została na pozycji dziewiętnastej.

Sezon wygrała Rosjanka Lidija Jakowlewa, która w czterech konkursach znalazła się na podium, w tym raz na najwyższym jego stopniu.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2017/2018 w skokach narciarskich